Упо́ровский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Тюменской области России.

Административный центр — село Упорово, расположено в 142 км от областного центра и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Заводоуковская.

География 
Территория района составляет 3 тыс. км². Он расположен на юге области, граничит с Исетским, Армизонским, Заводоуковским районами и на юге имеет общие границы с Мокроусовским, Белозёрским и Варгашинским районами Курганской области.

Площадь района — 3007,7 км², из них сельхозугодия − 171,4 тыс. га, леса — 99,6 тыс. га. Самыми крупными водоёмами являются реки Тобол и Емуртла. Множество мелких озёр имеют общую площадь 3,8 тыс. га.

 Природа
Упоровский район расположен в природно-климатической зоне с резко континентальным характером климата. Климат благоприятен для ведения сельского хозяйства, выращивания зерновых, кормовых и других культур, разведения крупного рогатого скота.

Большая часть земель района представлена лугово-чернозёмными осолоделыми почвами, глинистыми и тяжелосуглинистыми, подстилаемыми песками по своему механическому составу. На западе и северо-востоке района встречаются дерново-слабоподзолистые, песчаные почвы.

В лесистом покрове преобладает берёза, с примесью осины в виде колков среди земель сельскохозяйственного пользования. На более возвышенных участках распространены сосновые боры.

Животный мир достаточно разнообразен. Площадь охотничьих угодий составляет 293 тыс. га.

На территории района имеются термально-минеральные воды, пригодные для бальнеологического назначения. Также в достаточном количестве имеются запасы глины (1598 тыс. м³), пригодные для производства кирпича.

Население 

 Национальный состав
В 57 населённых пунктах проживает 22,1 тыс. человек, из них: 89,7 % населения — русские, 8,2 % — немцы, 1,2 % — украинцы, 0,8 % — татары и представители других национальностей.

 Характеристика населения
Определяющим фактором формирования численности населения района являются миграционные процессы. В 2003 году прибыло населения 480 чел., выбыло — 320 чел., миграционный прирост составил 160 чел. На протяжении последних трёх лет наблюдается устойчивая естественная убыль населения: в 2001 году — 135 человек, в 2002 году — 124 человека, в 2003 году — 90 человек. Естественная убыль складывается, в основном, за счёт роста количества умерших, и положительная тенденция увеличения числа рождений не может перекрыть этого роста.

Из 22,1 тыс. человек трудоспособными являются 11,4 тыс.человек, из них в экономике занято 9,4 тыс. человек. Численность безработных составляет 272 человек, или 2,9 % от экономически активного населения. По сравнению с 2003 годом численность безработных увеличилась на 140 чел., или в 2 раза, основной причиной чего является сокращение численности работающих на предприятиях района. Основным источником доходов населения остаётся заработная плата, среднемесячный размер которой за 2003 год составила 2768 руб., или на 13,8 % больше по сравнению с 2002 годом. Средняя величина прожиточного минимума составила 1330,87 рублей, увеличившись против соответствующего периода 2002 года на 12,6 %.

История 
Упоровский район образован на основании постановления ВЦИК от 1 января 1932 года в составе Уральской области из сельсоветов Емуртлинского, Суерского и Ялуторовского районов.

В состав района вошло 35 сельсоветов: Буньковский, Бызовский, Верх-Ингалинский. Верхнеманайский, Видоновский, Горюновский, Емуртлинский, Зырянский, Ингалинский, Капралихинский, Кизакский, Киселёвский, Комиссаровский, Коркинский, Липихинский, Лыковский, Масальский, Моревский, Нижнеманайский, Николаевский, Нифакинский, Одинский, Пантелеевский, Петропавловский, Поспеловский, Пушкарёвский, Пятковский, Скородумский, Слободчиковский, Старонерпинский, Суерский, Тюменцевский, Упоровский, Чернаковский, Шадринский.

В 1932-1934 годах был упразднён Кизакский сельсовет. В 1934 году упразднён Петропавловский сельсовет.

После ликвидации 17 января 1934 года Уральской области район вошёл в состав Челябинской области.

7 декабря 1934 года передан в состав Омской области.

25 января 1935 года — Верхнеманайский, Видоновский, Горюновский, Киселёвский, Комиссаровский, Масальский, Нижнеманайский, Пантелеевский, Пятковский и Слободчиковский сельсоветы переданы в Новозаимский район. Верх-Ингалинский сельсовет передан в Ялуторовский район, Капралихинский сельсовет — в Армизонский район.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года передан во вновь образованную Курганскую область.

14 августа 1944 года вошёл в состав Тюменской области.

17 июня 1954 года упразднены Верхнеманайский, Лыковский, Масальский, Нифакинский, Одинский, Поспеловский, Старонерпинский и Тюменцевский сельсоветы.
27 сентября 1956 года упразднён Бызовский сельсовет.
14 июня 1957 года упразднён Зырянский сельсовет.
11 декабря 1958 года Шадринский сельсовет переименован в Старошадринский.
22 мая 1961 года упразднены Киселевский, Липихинский, Моревский, Слободчиковский, Старошадринский и Чернаковский сельсоветы.

1 февраля 1963 года район упразднён. Территория вошла в состав Ялуторовского укрупнённого сельского района.
30 декабря 1966 года район образован вновь из 13 сельсоветов, входивших в его состав до упразднения.

7 мая 1968 года образован Липихинский сельсовет.
29 октября 1971 года Николаевский сельсовет переименован в Чернаковский.

Муниципально-территориальное устройство 
В Упоровском муниципальном районе 14 сельских поселений, включающих 56 населённых пунктов:

Населённые пункты 
7 октября 2004 года была упразднена деревня Поляковская.

Экономика

Транспорт 
Автобусное сообщение связывает район с другими населёнными пунктами. Наиболее крупными населёнными пунктами являются сёла: Буньково, Емуртла, Коркино, Масали Пятково, Суерка, Упорово.

Достопримечательности 
 Объекты культурного наследия
К их числу относятся расположенные в Ингальской долине памятники археологии федерального значения:
 комплекс памятников — курганная группа «Бугорки-I», селище «Боровушки-I», стоянка (селище) «Боровушки-III»
 поселение «Ингалинка-I»
 могильник «Пушкарёвский-I»
 городище «Скородум»

 Особо охраняемые природные территории
На территории района расположен региональный заказник Упоровский (6 920 га), а также региональные памятники природы Шашовский, участок 1 (636 га) и Шашовский, участки 2, 3 (4 га).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Упоровский район на портале органов государственной власти Тюменской области
 
 Упоровский район на сайте «Деловой мир Сибири»

Упоровский район
Уральская область (РСФСР)
XX век в Курганской области
Административные единицы, образованные в 1932 году
Появились в 1932 году в России